Трес Пинос има више значења:

 Трес Пинос (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Пинос (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Пинос (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Пинос (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Пинос (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику